Ahmed Abdou (né en 1936), homme politique comorien ;
 Amir Abdou (né en 1970), entraîneur franco-comorien de football ;
 Cheb Abdou (né en 1970) chanteur algérien de la scène raï ;
 Dalenda Abdou (1928-2021), actrice tunisienne ;
 Elhadji Abdou-Saleye (1928-2006), ambassadeur et un homme politique nigérien ;
 Fifi Abdou (née en 1953), danseuse orientale et actrice égyptienne ;
 Moustadroine Abdou (né en 1969), homme politique comorien ;
 Nadjim Abdou (né en 1984), footballeur français d'origine comorienne.

Prénom

Voir aussi 
 Université Abdou-Moumouni, à Niamey, au Niger